Pötschen heißen folgende geographischen Objekte:
 Pötschenpass, Pass im Salzkammergut zwischen Bad Goisern, Oberösterreich, und Bad Aussee, Steiermark

 Pötschen (Gemeinde Bad Goisern), Ort bei Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Pötschen (Gemeinde Kapfenberg), Ortschaft von Kapfenberg im Murtal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch: 
 Potschen
 Pötsche – zur Ortsnamenskunde